Qatarees curlingteam (mannen)
 Qatarees curlingteam (vrouwen)
 Qatarees curlingteam (gemengddubbel)